Landouzy-la-Cour, Aisne
 Landouzy-la-Ville, Aisne